Сен-Парду-ле-Неф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Сен-Парду-ле-Неф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез